Paul Magnette (1888-1918), Belgisch musicoloog
 Paul Magnette (1971), Belgisch politicoloog en politicus